Дэ́вид Хайд Пирс (; род. ) — американский актёр и режиссёр. Наибольшую известность ему принесла роль психиатра Найлза Крэйна в ситкоме «Фрейзер», за которую он получил четыре премии «Эмми».

Ранняя жизнь 
Дэвид был самым младшим из четырёх детей. Он родился в Саратога-Спрингсе, Нью-Йорке. Его мать, Лора Мэри (в девичестве Хьюз), была страховым агентом, а его отец, Джордж, был актёром. У Пирса есть старший брат Томас, и две старшие сестры Барбара и Нэнси.

Ещё ребёнком Пирс увлекался игрой на пианино и часто играл в частной Епископальной церкви в Саратога-Спрингсе. В средней школе начал заниматься актёрством, и даже получил признание как лучший студент драматических искусств. Однако его любовь к музыке была всё ещё сильна, так что он решил учиться классической игре на фортепиано в Йельском университете. Однако Пирсу вскоре наскучило на уроках истории музыки и он признал, что он не уделял ей достаточно времени, чтобы стать успешным концертным пианистом. Вместо этого, он окончил колледж в 1981 году с двумя специализациями в англистике и театральных искусствах.

Во время учёбы в университете Пирс срежиссировал несколько студенческих спектаклей. Среди ролей, сыгранных в Йеле, были в «В ожидании Годо», «Кто боится Вирджинии Вулф?» и др.

Карьера

Театр 
После окончания университета, он переехал в Нью-Йорк, где в течение 1980—90-х годов он сменил множество работ: от продажи галстуков до работы охранником, — продолжая при этом следовать своей мечте посещая актёрскую студию Michael Howard Studios. В этот период он сыграл Лаэрта в популярной внебродвейской постановке «Гамлета» и дебютировал в Бродвейской постановке Кристофера Дюранга «За терапией».

В 2005 году Пирс сыграл в постановке комедийного мюзикла «Спамалот» по мотивам известного британского фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль». В августе-сентябре 2006 года Пирс сыграл главную роль лейтенанта Фрэнка Киоффи в постановке «Шторы». В марте 2007 года «Шторы» были показаны на Бродвее, и 10 июня 2007 года Пирс был удостоен премии «Тони».

19 ноября 2007 года Пирс был удостоен звания почетного доктора искусствоведения от Ниагарского университета в Льюистоне, штат Нью-Йорк.

В 2010 году Пирс появился в пьесе Дэвида Хирсона La Bête, поставленной Мэттью Варкусом.

В 2013 году Дэвид Хайд Пирс сыграл одну из главных ролей в пьесе «Ваня и Соня, и Маша, и Спайк». Эта внебродвейская комедия по мотивам чеховских пьес оказалась настолько успешной, что 14 марта 2013 года она вышла на бродвейскую сцену. За данную роль Пирс был номинирован на премию «Тони» в категории «Лучшая мужская роль в пьесе».

Телевидение 
Первым большим телевизионным прорывом Пирса стала политическая комедия Нормана Лира «Власть имущие», где он сыграл конгрессмена Теодора. Однако несмотря на положительные отзывы критиков, сериал был отменён.

Отчасти из-за сходства с Келси Грэммером, продюсеры телесериала «Фрейзер», пригласили актёра на роль Найлза Крэйна, младшего брата Фрейзера Крэйна. За эту роль Пирс был рекордные одиннадцать лет подряд номинирован на премию «Эмми» в категории «лучшая мужская роль второго плана», выиграв её четыре раза.

Он также сыграл в таких фильмах, как «Маленький человек Тейт» (1991), «Волк» (1994), «Никсон» (1995) и «К чёрту любовь!» (2003). В 1993 году он сыграл брата героини Мег Райан в фильме «Неспящие в Сиэтле», а в 2001 году он сыграл роль астрофизика профессора Генри Ньюмана в комедии «Жаркое американское лето».

В 2010 году Пирс сыграл главную роль Уорвика Уилсона в чёрной комедии «Идеальный хозяин».

Озвучивание 
Пирс известен своим отличительным голосом, и часто приглашался на работу озвучивания. Его заметные роли включают рассказчика в фильме «Брачные игры земных обитателей», палочника Слима в «Приключениях Флика», доктора Делберта Допплера в «Планете сокровищ» и амфибиобразного Эйба Сапиена в «Хеллбое». Он также озвучил таблетку Дрикс в анимационной комедии «Осмосис Джонс».

Личная жизнь 
После нескольких лет размышлений журналистов о его сексуальной ориентации, Пирс в 2007 году признался, что он открытый гей и позже подтвердил, что встречается с режиссёром и продюсером Брайаном Харгроувом. В 2007 году, когда Пирс получил премию «Тони» за постановку «Шторы», он поблагодарил «своего партнёра Брайана». Они поженились за несколько дней до того как Предложение 8 было принято как закон, запрещающий однополые браки в штате. 28 мая 2009 года, пребывая гостем в The View, он публично объявил о своей свадьбе с Харгроувом и выразил своё негодование принятием закона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Йельского университета
Киноактёры США